Le tournoi de tennis US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 se dispute à Indianapolis du 6 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
9 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
US Clay Court
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en août 1979